Folsom puede hacer referencia a:

 La cultura Folsom, que ocupó gran parte de la Norteamérica central y data de una época entre el 9000 a. C. y el 8000 a. C.
 Allan R. Folsom (1941−2014), un novelista estadounidense.
 La Folsom Street Fair, una feria que se desarrolla en la calle Folsom de San Francisco, Estados Unidos, para clausurar la Semana del Orgullo del Cuero.
 O bien a varios lugares de Estados Unidos:
 Folsom, una ciudad en el estado de California.
 Folsom, una villa en el estado de Luisiana.
 Folsom, un municipio en el estado de Minnesota.
 Folsom, un borough en el estado de Nueva Jersey.
 Folsom, una villa en el estado de Nuevo México.
 Folsom, un lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania.